Франц Иванович Суховерхов (настоящие фамилия и имя — Сычев Михаил Иванович) (1883—1918) — участник Гражданской войны в России, большевик, один из руководителей коммунистического подполья в Томской губернии во время Гражданской войны.

Биография 
Из крестьян, каменщик. Член РСДРП с 1903 года. Партийную работу вёл в Полесье, Баку (член комитета РСДРП), Тбилиси, Астрахани, Петербурге, Самаре, Кольчугине. Неоднократно подвергался арестам и ссылкам.

После Февральской революции участвовал в организации профсоюза горнорабочих, был председателем Западно-Сибирского областного бюро Союза горнорабочих, член Областного комитета Советов Западной Сибири, член Томского губкома РСДРП(б).

После свержения в Западной Сибири советской власти, с июня 1918 года — член Сибирского бюро ЦК РКП(б). По одной из версий, по поручению ЦК партии нелегально перешёл на Урале на территорию, контролируемую белыми, чтобы в их тылу организовать восстание, по другой — остался в Тюмени для налаживания подпольной работы после занятия чехами городов Западной Сибири. В середине октября 1918 года при возвращении из Красноярска в Томск со свежеотпечатанными прокламациями был арестован белыми, осужден военно-полевым судом, который приговорил его к смерти. 15 октября на станции Тайга расстрелян.

Память 
Именем М. И. Сычёва названы улицы в Злынке и Томске. В Злынке установлен бюст.

Примечания

Литература 
 Сибирская областная организация РКП(б) при Колчаке
  // Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978.
 Урманов К. Н. Повесть о Франце. — Томск : Кн. изд-во, 1959. — 124 с., 1 л. портр.
 Урманов К. Н. Путь славных. Герои гражданской войны в Сибири: Франц Суховерхов, Петр Сухов, Ефим Мамонтов. — Новосибирск: Новосибгиз, 1948. — 300 с.: ил.
 Сычев Михаил Иванович (Франц Суховерхов) // Борцы за власть советов. — Томск, 1959. — С. 197—220.
 Флеров В. С. Боец революции М. И. Сычев (Франц Суховерхов). — М. : Госполитиздат, 1962.
 Кадейкин В. Путь большевика-революционера [М. Сычева] // Сердца, отданные людям. — Кемерово: Кн. изд-во, 1966. — С. 196—204.
 [dic.academic.ru/dic.nsf/sie/17047/%D0%A1%D0%A3%D0%A5%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%A5%D0%9E%D0%92 Суховерхов, Франц Иванович] // Советская историческая энциклопедия — М., 1971. — Т. 13. — С. 974.
 Сычев Михаил Иванович // Сибирское бюро ЦК РКПБ 1918—1920 гг., часть 1. — Новосибирск, 1978. — С. 340.
 Михаил Иванович Сычев (Ф. И. Суховерхов) 1883-15 октября 1918 // Письма славы и бессмертия: письма революционеров, павших в борьбе за пролетарскую революцию и победу Советской власти в России, 1905—1922. — М., 1987. — С. 162—164.
 Фролов Е. Его звали Франц // Красное знамя. — 1987. — 18 окт. — С. 2 : фото.
 Франц Суховерхов // Остались в памяти народной. — Кемерово, 1988. — С. 18-28. — Библиогр.: с. 132 (6 назв.).
 Сычева Михаила, ул. // История названий томских улиц. — Томск, 2004. — С. 295.

Большевики
Казнённые революционеры
Персоналии:Баку
Революционеры Томска
Казнённые в Гражданскую войну в России
Казнённые в 1918 году